Măcin (stad), een stad in het Roemeense district Tulcea
Măcin (heuvelland), een heuvelland in het oosten van Roemenië